Hans Furrer ist der Name folgender Personen:

* Hans Furrer (Verleger) (1892/1893–1961), Schweizer Drucker und Verleger
 Hans Furrer (Pädagoge) (* 1946), Schweizer Sonderpädagoge, Erwachsenenbildner und Didaktiker
 Hansjakob Furrer (* 1959), Schweizer Mediziner, Infektiologe und Hochschullehrer
 Hans Jörg Furrer, deutscher Radsportler und Paralympionide